Карагановка — название населённых пунктов:
 Карагановка — исчезнувшее село в Марьяновском районе Омской области.
 Карагановка — исчезнувшая деревня в Лунинском районе Пензенской области.